USS Ability wurden drei Schiffe der United States Navy genannt.

 Die USS Ability (PYc-28) war eine im Zweiten Weltkrieg zur U-Jagd eingesetzte Yacht.
 Die USS Ability (MSO-519) war ein 1958 in Dienst gestelltes Minenabwehrfahrzeug und Typschiff der Ability-Klasse.
 Die USS Ability (AFDL-7) war ein 1944 in Dienst gestelltes, unterstützendes schwimmfähiges Trockendock.

Ability